Hornby peut désigner :

Patronyme 
 Andy Hornby (né en 1967), banquier britannique ;
 Frank Hornby (1863-1936), inventeur britannique, créateur notamment de la marque de trains jouets qui porte son nom ;
 Frederick John Hornby (1819-1848), marin britannique ;
 John Hornby (1880 - 1927), explorateur anglais ;
 Lesley Hornby (née en 1949), dite Twiggy, mannequin britannique ;
 Lester George Hornby (1882-1956), peintre, graveur, dessinateur et illustrateur américain ;
 Monkey Hornby (1847-1925), de son vrai nom Albert Neilson Hornby, joueur anglais de rugby et de cricket ;
 Nick Hornby (né en 1957), écrivain anglais ;

Entreprise
Hornby, marque britannique de trains jouets, fondée en 1920 par Frank Hornby ;

Toponyme 

 Hornby, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Hornby, banlieue résidentielle de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Homonymie de patronyme